Le magnum opus ou opus magnum en latin, ou en français le grand œuvre ou grand art, est une expression regroupant plusieurs acceptions :
 Le grand œuvre en alchimie est la réalisation de la pierre philosophale, susceptible de transmuter les métaux, de guérir à coup sûr et d'apporter l'immortalité.
 Le grand œuvre est l'œuvre de toute une vie, souvent la plus renommée, d'un artiste ou d'un penseur.

Voir aussi